Zdzisław Kostrzewa (1930–2017) – polski architekt
 Zdzisław Kostrzewa (1946–2013) – żołnierz, jeden z dowódców 61. BROP
 Zdzisław Kostrzewa (1955–1991) – piłkarz, bramkarz